

Населені пункти та їхні частини

 Ґуркі — село в гміні Стшельно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґуркі — село в гміні Сосновиця Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Ґуркі — село в гміні Карчміська Опольського повіту Люблінського воєводства
 Ґуркі — село в гміні Санток Ґожовського повіту Любуського воєводства
 Ґуркі — село в гміні Стшельце-Вельке Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Ґуркі — село в гміні Пуща-Марянська Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Ґуркі — село в гміні Дембе-Вельке Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Ґуркі — село в гміні Ґарволін Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Ґуркі — село в гміні Висьмежице Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Ґуркі — село в гміні Пшесмики Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Ґуркі — село в гміні Ґомбін Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Ґуркі — село в гміні Брохув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Ґуркі — село в гміні Леонцин Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Ґуркі — село в гміні Осецьк Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Ґуркі — село в гміні Плятерув Лосицького повіту Мазовецького воєводства
 Ґуркі — село в гміні Прушкув Опольського повіту Опольського воєводства
 Ґуркі — село в гміні Борова Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Гірки (Ґуркі) — село в гміні Березів Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґуркі — село в гміні Старий Дзежґонь Штумського повіту Поморського воєводства
 Ґуркі — село в гміні Карсін Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Ґуркі — село в гміні Пшистайнь Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Ґуркі — село в гміні Бліжин Скаржиського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґуркі — село в гміні Кіє Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґуркі — село в гміні Клімонтув Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґуркі — село в гміні Пешхниця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґуркі — село в гміні Віслиця Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґуркі — село в гміні Клодава Кольського повіту Великопольського воєводства
 Ґуркі — село в гміні Камень-Поморський Каменського повіту Західнопоморського воєводства
 Ґуркі — частина міста Лібйонж у Хшановському повіті Малопольського воєводства
 Ґуркі — частина міста Сулковіце в леницькому повіті Малопольського воєводства
 Ґуркі — частина міста Грибів у Новосондецькому повіті Малопольського воєводства
 Ґуркі — частина міста Бжесько в Бжеському повіті Малопольського воєводства
 Ґуркі — частина міста Юзефув у Отвоцькому повіті Мазовецького воєводства
 Ґуркі — частина міста Стальова Воля в Стальововольському повіті Підкарпатського воєводства
 Ґуркі — частина міста Тчев у Тчевському повіті Поморського воєводства
 Ґуркі — частина міста Лендзіни в Берунсько-Лендзінському повіті Сілезького воєводства
 Ґуркі — частина міста Влощова в Влощовському повіті Свентокшиського воєводства
 Ґуркі — частина міста Жеркув у Яроцинському повіті Великопольського воєводства
 Ґуркі — частина села Сарново в гміні Любранець Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґуркі — частина села Жичина в гміні Клочев Рицького повіту Люблінського воєводства
 Ґуркі — частина села Чулна в гміні Неджвиця-Дужа Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Ґуркі — частина села Воля-Радзенцька в гміні Фрамполь Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Ґуркі — частина села Вулька-Абрамовська в гміні Ґорай Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Ґуркі — частина села Домбрувка в гміні Поток-Ґурни Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Ґуркі — частина села Стриє-Ксенже в гміні Ласьк Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Ґуркі — частина села Бжустув у гміні Іновлудз Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Ґуркі — частина села Сюциці в гміні Александрув Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Ґуркі — частина села Виці в гміні Коцежев-Полудньови Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Ґуркі — частина села Вевець у гміні Стшельце-Вельке Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Ґуркі — частина села Тшебіна в гміні Джевиця Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Ґуркі — частина села Хойне в гміні Серадз Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Ґуркі — частина села Беляви в гміні Беляви Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Ґуркі — частина села Курашкув у гміні Білачув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Ґуркі — частина села Барчев у гміні Бжезньо Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Ґуркі — частина села Буйнув у гміні Злочев Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Ґуркі — частина села Бжустовець у гміні Джевиця Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Ґуркі — частина села Валіхнови в гміні Сокольники Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Ґуркі — частина села Хонсьно-Друге в гміні Хонсно Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Ґуркі — частина села Воля-Струська в гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ґуркі — частина села Ольшана в гміні Подеґродзе Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ґуркі — частина села Радґощ у гміні Радґощ Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Ґуркі — частина села Консьна-Дольна в гміні Ценжковіце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ґуркі — частина села Тильманова в гміні Охотниця-Дольна Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Ґуркі — частина села Віняри в гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Ґуркі — частина села Кукув у гміні Стришава Суського повіту Малопольського воєводства
 Ґуркі — частина села Йодловник у гміні Йодловник Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Ґуркі — частина села Вільковисько в гміні Йодловник Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Ґуркі — частина села Шимбарк у гміні Горлиці Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Ґуркі — частина села Воля-Радзішовська в гміні Скавіна Краківського повіту Малопольського воєводства
 Ґуркі — частина села Міклюшовиці в гміні Дрвіня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Ґуркі — частина села Отфінув у гміні Жабно Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ґуркі — частина села Пшишова в гміні Луковиця Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Ґуркі — частина села Слопніце в гміні Слопніце Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Ґуркі — частина села Райброт у гміні Ліпниця-Мурована Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Ґуркі — частина села Бжина в гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ґуркі — частина села Моґільно в гміні Коженна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ґуркі — частина села Самоциці в гміні Болеслав Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Ґуркі — частина села Бжончовиці в гміні Добчице Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Ґуркі — частина села Рацлавиці в гміні Рацлавіце Меховського повіту Малопольського воєводства
 Ґуркі — частина села Лужна в гміні Лужна Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Ґуркі — частина села Жозув у гміні Скавіна Краківського повіту Малопольського воєводства
 Ґуркі — частина села Бжезьниця в гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Ґуркі — частина села Заборув у гміні Щурова Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Ґуркі — частина села Пачултовиці в гміні Кшешовіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Ґуркі — частина села Ющин у гміні Макув-Подгалянський Суського повіту Малопольського воєводства
 Ґуркі — частина села Костша в гміні Йодловник Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Ґуркі — частина села Сенкова в гміні Сенкова Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Ґуркі — частина села Збиднюв у гміні Лапанув Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Ґуркі — частина села Болеховиці в гміні Забежув Краківського повіту Малопольського воєводства
 Ґуркі — частина села Мехув-Кольонія в гміні Казанув Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Ґуркі — частина села Пшедмесьце-Дальше в гміні Солець-над-Віслою Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Ґуркі — частина села Ярентовське-Поле в гміні Хотча Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Ґуркі — частина села Ґрадзаново-Влосцянське в гміні Радзанув Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Ґуркі — частина села Цаловане в гміні Карчев Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Ґуркі — частина села Надма в гміні Радзимін Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Ґуркі — частина села Старий Дибув у гміні Радзимін Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Ґуркі — частина села Поґожелець у гміні Лохув Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Ґуркі — частина села Юзефув у гміні Зволень Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Ґуркі — частина села Вейдо в гміні Лисе Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Ґуркі — частина села Садкув у гміні Єдльня-Летнісько Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Ґуркі — частина села Пясечно в гміні Єдлінськ Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Ґуркі — частина села Старий Цепелюв у гміні Цепелюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Ґуркі — частина села Кльватка-Крулевська в гміні Гузд Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Ґуркі — частина села Боженцин-Дужи в гміні Старе Бабіце Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Ґуркі — частина села Пшиленк у гміні Пшиленк Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Ґуркі — частина села Клембув у гміні Клембув Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Ґуркі — частина села Клоновець-Корач у гміні Скаришев Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Ґуркі — частина села Зволя-Подуховна в гміні Мясткув-Косьцельни Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Ґуркі — частина села Домбрувка в гміні Сенно Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Ґуркі — частина села Шкляри в гміні Гижне Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґуркі — частина села Подлесе в гміні Пільзно Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Ґуркі — частина села Сколошів (Сколошув) у гміні Радимно Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґуркі — частина села Борова в гміні Борова Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Ґуркі — частина села Маркова в гміні Маркова Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґуркі — частина села Пащина в гміні Дембиця Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Ґуркі — частина села Гать (Ґаць) у гміні Ґаць Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґуркі — частина села Жуклин (Жуклін) у гміні Каньчуга Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґуркі — частина села Ґродзісько-Дольне (Ґродзисько-Дольне) в гміні Ґродзісько-Дольне Лежайського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґуркі — частина села Стшеґоциці в гміні Пільзно Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Ґуркі — частина села Сокольники в гміні Ґожице Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Ґуркі — частина села Домбровиця в гміні Баранув-Сандомерський Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Ґуркі — частина села Хожелюв у гміні Мелець Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Ґуркі — частина села Кути (Конти) в Новий гміні Жміґруд Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґуркі — частина села Коморув у гміні Майдан-Крулевський Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґуркі — частина села Ковальови в гміні Ясло Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґуркі — частина села Кшемениця в гміні Ґавлушовіце Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Ґуркі — частина села Гута-Подґурна в гміні Гарасюкі Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґуркі — частина села Вилева в гміні Сенява Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґуркі — частина села Тужа в гміні Соколів-Малопольський Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґуркі — частина села Буди-Ґлоґовські в гміні Ґлоґув-Малопольський Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґуркі — частина села Камянкі в гміні Єдвабне Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Ґуркі — частина села Ченстково в гміні Шемуд Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Ґуркі — частина села Сарнув у гміні Псари Бендзинського повіту Сілезького воєводства
 Ґуркі — частина села Сенсько в гміні Слупія Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґуркі — частина села Облеконь у гміні Пацанув Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґуркі — частина села Лехув у гміні Беліни Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґуркі — частина села Печоноґі в гміні Олесниця Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґуркі — частина села Пенкославиці в гміні Васнюв Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґуркі — частина села Пюркув у гміні Бацьковіце Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґуркі — частина села Леще в гміні Піньчув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґуркі — частина села Косткі-Дуже в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґуркі — частина села Поток у гміні Шидлув Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґуркі — частина села Воля-Вонкопна в гміні Ракув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґуркі — частина села Тарлув у гміні Тарлув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґуркі — частина села Радковиці в гміні Хенцини Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґуркі — частина села Бронковиці в гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґуркі — частина села Віняри в гміні Піньчув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґуркі — частина села Войславиці в гміні Злота Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґуркі — частина села Закшув у гміні Окса Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґуркі — частина села Соснічани в гміні Копшивниця Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґуркі — частина села Майкув у гміні Скаржисько-Косьцельне Скаржиського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґуркі — частина села Двікози в гміні Двікози Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґуркі — частина села Балтув у гміні Балтув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґуркі — частина села Лопушно в гміні Лопушно Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґуркі — частина села Бледзянув у гміні Остшешув Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Ґуркі — частина села Івановиці в гміні Щитники Каліського повіту Великопольського воєводства
 Ґуркі — колонія в гміні Ґідле Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Ґуркі — колонія в гміні Калушин Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Ґуркі — колонія в гміні Самбожець Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґуркі — колонія в гміні Сендзішув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґуркі — колонія в гміні Бежвник Хощенського повіту Західнопоморського воєводства
 Ґуркі — осада в гміні Стришава Суського повіту Малопольського воєводства
 Ґуркі — осада в гміні Колчиґлови Битівського повіту Поморського воєводства
 Ґуркі — осада в гміні Квідзин Квідзинського повіту Поморського воєводства
 Ґуркі — осада в гміні Штум Штумського повіту Поморського воєводства
 Ґуркі — осада в гміні Барцяни Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґуркі — осада в гміні Барвіце Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки